Карла́йл (,  или ) — многозначный термин, происходящий от британского города.

Топонимы 
Великобритания
 Карлайл — город в Англии.
 Карлайл — аэропорт рядом с одноимённым городом в Англии.
 США
 Карлайл — город в округе Клинтон (штат Иллинойс).
 Карлайл — город в округе Лонок (штат Арканзас).
 Карлайл — город в округе Камберленд (штат Пенсильвания).
 Карлайл — тауншип в округе Оттер-Тейл (штат Миннесота).
 Карлайл — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Карлайл — активный вулкан на Аляске, Северная Америка, находится на одноимённом острове.

Персоналии 
 Фамилия
 Карлайл, Белинда (род. 1958) — американская певица и актриса.
 Карлайл, Брэнди (род. 1981) — американская певица и автор песен.
 Карлайл, Джеймс (род. 1937) — антигуанский политик.
 Карлайл, Джоди (род. 1960) — американская актриса.
 
 Карлайл, Дэниел (род. 1955) — американский стрелок и тренер.
 Китти Карлайл (Кэтрин Конн; 1910—2007) — американская актриса и певица.
 Карлайл, Линдси (род. 1969) — южноафриканская хоккеистка на траве.
 Карлайл, Мэри (1914—2018) — американская актриса и певица.
 Карлайл, Остин (род. 1987) — американский музыкант и вокалист.
 Карлайл, Райан (род. 1989) — американская регбистка.
 Карлайл, Рик (род. 1959) — американский баскетболист и тренер.
 Карлайл, Роберт (род. 1961) — шотландский актёр.
 Карлайл, Рэнди (род. 1956) — хоккейный тренер.
 Карлайл, Терри (род. 1954) — американский стрелок.
 Карлайл, Томас (1795—1881) — шотландский писатель, историк, философ.
 Карлайл, Уилсон (1847—1942) — религиозный деятель Великобритании.
 Карлайл, Уолтер (1881—1945) — американский бейсболист.
 Карлайл, Флоренс (1864—1923) — канадская художница.
 Карлайл, Форбс (1921—2016) — австралийский пятиборец и тренер по плаванию.
 Бун Карлайл — персонаж сериала «Остаться в живых»
 Имя
 Билз, Карлайл (1899—1979) — канадский астроном.
 Глин, Карлайл (род. 1932) — генерал-губернатор Гренады (2008—2013).
 Луэр, Карлайл (1922—2019) — американский ботаник.
 Митчелл, Карлайл (род. 1987) — тринидадский футболист.
 Тауэри, Карлайл (1920—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 Флойд, Карлайл (род. 1926) — американский оперный композитор.
 Харрис, Карлайл (1868—1893) — американский убийца, казнённый за отравление своей жены.

Другое 
 граф Карлайл — английский графский род (пэрство Англии):
 Замок Карлайл — средневековый замок в Англии.
 Карлайл Юнайтед — английский футбольный клуб.
 Carlyle Group — один из крупнейших инвестиционных фондов.

Примечания